Die Liste der höchsten Gebäude in Hongkong listet alle Gebäude Hongkongs mit einer Höhe von mindestens 200 Metern auf.

Beschreibung
Innerhalb der Stadt Hongkong gibt es insgesamt 353 Gebäude mit einer strukturellen Höhe von mehr als 150 Meter, womit Hongkong Platz 1 in der Rangliste der Städte mit den meisten Wolkenkratzern belegt. Die Anzahl an hohen Gebäuden ist vorwiegend durch die sehr hohe Besiedelungsdichte der Stadt nötig. 2017 betrug die Einwohnerzahl pro Quadratkilometer 7.040 Personen und war damit fast doppelt so hoch wie die von Berlin. Die meisten Wolkenkratzer wurden zwischen 1970 und 2005 gebaut, einer Zeit des sehr schnellen wirtschaftlichen und demographischen Wachstums der Stadt. Seit ca. 2005 wurden deutlich weniger sehr hohe Wolkenkratzer errichtet, da inzwischen kaum noch bebaubare Flächen vorhanden sind und Bauprojekte, die nicht der Gewinnung von neuem Wohnraum dienen, zunehmend auf öffentlichen Widerstand stoßen.

Liste 
Alle sich derzeit in der Stadt befindenden Wolkenkratzer mit einer Höhe von mehr als 200 Meter.

Höchste Gebäude in Hongkong über Zeit 
Zeitleiste des jeweils höchsten Gebäudes der Stadt seit dem Jahre 1935.

Siehe auch 
 Liste der Städte nach Anzahl an Wolkenkratzern
 Liste der höchsten Gebäude in der Volksrepublik China
 Liste der höchsten Hochhäuser der Welt

Einzelnachweise 

Hongkong
!